Per Lindberg kan syfta på

Per Lindberg (regissör) (1890-1944), en svensk regissör, manusförfattare, författare och teaterchef
Per Lindberg (poet) (född 1957), en svensk poet
Per Lindberg (företagsledare) (född 1959), en svensk företagsledare
Per Lindhberg (1785-1868), en svensk pastellmålare och fotograf